Varie unità della Koninklijke Marine hanno portato il nome di Hr. Ms. Tromp:

 Hr. Ms. Tromp (1877) – incrociatore della classe Atjeh, varato nel 1877 e radiato nel 1902
 Hr. Ms. Tromp (1937) – incrociatore leggero della classe Tromp, varato nel 1937 e radiato nel 1968
 Hr. Ms. Tromp (1973) – fregata della classe Tromp, varata nel 1973 e radiata nel 1999